Андрома́х ():
 Андромах — персонаж древнегреческой мифологии: сын Египта, муж данаиды Геро, убитый ею
 Андромах (IV век н. э.) — македонский сатрап Келесирии
 Андромах (III век до н. э.) — селевкидский царевич, внук Селевка I Никатора
 Андромах (I век н. э.) — придворный врач Нерона